Hereford (Herefordshire), Anglia, Egyesült Királyság
Hereford (Texas), Amerikai Egyesült Államok
Hereford (Oregon), Amerikai Egyesült Államok
Hereford FC, angol labdarúgóklub, a herefordshire-i Hereford városában
Hereford marha